Szlachta steht für:
 Szlachta, polnischer Kleinadel
 Szlachta (Osieczna), Dorf in der Gemeinde Osieczna

Szlachta ist der Familienname folgender Personen:
 Bogdan Szlachta, polnischer Rechtswissenschaftler 

siehe auch
 Schlachta